Kietzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Kietzmann (* 1963), deutsche Schriftstellerin 
 Carl Kietzmann (1856–nach 1925), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Thomas Kietzmann, deutscher Arzt und Biochemiker